Huis Baak, een landgoed in Gelderland
Baak (plaats), een plaats in de gemeente Bronckhorst de Nederlandse provincie Gelderland
Baak (techniek), een instrument voor het meten van hoogteverschillen
Baken of baak, merkteken voor veilig navigeren van scheep- en luchtvaart
Baak of mistbaak, reeks planken die schuin langs een spoorlijn zijn opgesteld, enige afstand vóór een voorsein. Het geluid van de trein weerkaatst tegen een baak, waardoor de baak hoorbaar is. Zo wordt de machinist geattendeerd op het sein. Vooral bij mist en duisternis is dat van belang.

Zie ook
De Baak (doorverwijspagina)
BAAC onderzoeks- en adviesbureau